Alex Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alex Branch (Hurricane Creek), Fluss im Bundesstaat Missouri
 Alex Branch (Trout Run), Fluss im Bundesstaat Pennsylvania
 Alex Branch (Emory River), Fluss im Sequatchie County, Bundesstaat Tennessee
 Alex Branch (Soddy Creek), Fluss im Morgan County, Bundesstaat Tennessee
 Alex Branch (Leon River), Fluss im Bundesstaat Texas
 Alex Branch (East Fork Twelvepole Creek), ein Fluss im Bundesstaat West Virginia
 Alex McNabb Branch, Fluss im Bundesstaat Tennessee

Siehe auch:
 Alexander Branch
 Alec Branch